Сва́дьба, сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

Социальное значение его сводится к созданию новой семьи, установлению родства, изменению семейно-возрастного положения и публичному признанию статуса брачующихся. Относится к наиболее сложно организованным обрядам. В нём сочетаются языковой, фольклорно-поэтический, ритуальный, музыкальный, изобразительный и другие планы. У многих народов свадьба включает ритуальный переезд невесты из дома родителей в дом жениха, обмен подарками, стол и так далее. Со свадьбой у всех народов связано множество поверий, примет и обрядов. У верующих свадьба сопровождается религиозными обрядами (венчание в христианстве, никах в исламе и другие). В России свадьба была окончательным актом заключения брака, придающей последнему полную юридическую силу.

Этимология 

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . Общеславянское слово. Образовано от «сват», производного от той же основы, что и «свой». Ср. свояк, свойский, свой человек и т. п.

В русских диалектах встречались слова свальба (от глагола «сваляться», то есть вступить в любовную связь), гулянье, гульба, игрище, выданье. В центральных и северных сёлах Центральной России, на Верхнем и Среднем Поволжье, на Урале и в Сибири использовали обозначение сварьба (от «сварить», «сковать»). По мнению И. В. Ягича, именно поэтому славянский переводчик «Хронографии» Иоанна Малалы использовал слово Сварог, чтобы перевести имя древнегреческого бога Гефеста, которому хроника приписывает установление моногамии среди египтян. В русской крестьянской культуре покровителями свадеб считались Кузьма и Демьян, «Божьи кузнецы».

Бракосочетание великих князей и царей описывалось выражением государева радость.

Устойчивые выражения: Справлять свадьбу. Играть свадьбу. Сковать свадебку (так чтоб ни солнцем не рассушило, ни дождём не размочило).

Участники свадебного торжества 

Центральными фигурами свадебного торжества являются жених и невеста (молодожёны). В культурах различных стран мира значительная роль в свадебном торжестве отводится родственникам жениха и невесты. Организаторы свадьбы приглашают свадебного распорядителя, так называемого тамаду или МС (мастера церемоний), который на протяжении мероприятия контролирует его ход, предоставляет слово желающим произнести тост, следит за порядком выступления артистов и так далее. В ряде случаев молодожёны приглашают для организации своего торжества профессиональные компании, занимающиеся аранжировкой праздников и торжеств. В некоторых странах свадьбу принято проводить с участием почётных свидетелей. Обычно свидетель назначается женихом, а свидетельница — невестой. По традиции, эти роли отводятся друзьям или родным братьям/сёстрам молодожёнов.

Сватовство и обручение 

Сватовство́ — свадебный обряд, заключающийся в предложении женихом руки и сердца девушке при её родителях. Участвовать в сватовстве будущий жених может либо непосредственно сам, либо посылая к родителям своей избранницы сватов. Как правило в состав делегации входят: родители жениха, ближайшие родственники, крёстные родители, близкие друзья, иногда — посторонние уважаемые люди.

Обручение — предварительный договор о заключении брака, имевший раньше и сохранивший отчасти до сих пор не только бытовое, но и юридическое значение.

Сватовство и обручение отсутствовали у народов со слабо институализованным браком, у которых брак сводился к простому соглашению между молодыми.

В Европе

В России 

В современной России свадьба обычно совпадает с государственной регистрацией брака. Если совершается обряд венчания, то он возможен только при наличии свидетельства о регистрации брака из государственных органов. В то же время свадьба — это больше, чем просто бракосочетание, это ещё и цикл знаменательных обрядов (в русской свадьбе: свадебный поезд, свадебный пир, выкуп невесты и тому подобное). В наши дни в России свадьба впитала в себя обычаи многих народов, однако для неё также остались характерны и самобытные обряды.

Со временем появляются новые традиции. Так, например, появилась традиция первого танца молодожёнов. Музыкальную композицию для своего первого танца молодожёны либо выбирают сами, либо танцуют под песню, предложенную ведущим. Многие пары готовятся к танцу заранее.

Белорусская свадьба 
 Подробнее по этой теме см.: Белорусская свадьба

Белорусская народная свадьба (), как обычай, имеет много общего со свадьбами других славянских народов. Всё начинается со сватовства. Родные жениха посылали сватов к родителям невесты с просьбой выйти замуж. Далее, спустя одну-две недели после сватовства, следовали смотрины: родители невесты осматривали хату и хозяйство родителей жениха, ибо туда после замужества отправится дочь. Накануне свадьбы у невесты устраивали девичник: приходили её подруги, родня, невесту наряжали, заплетали ей косу, плели венки и пели песни. Далее ещё один из этапов свадебного действа — посад, во время которого жениха и невесту сажали на дежу, покрытую кожухом (символ достатка), невесте прижигали волосы свечой. Наконец, за невестой приезжали друзья жениха, начинался праздничный обед в доме невесты, делёж каравая и одаривание молодых. После всего этого свадебный поезд со сватами и дружками отправлялся в дом жениха. Там начиналось застолье. Празднование свадьбы сопровождалось величанием молодых, песнями, драматизированными сценками, танцами, шутками. Собственно свадьба кончалась обрядом «сладкой водки» — восславлением молодой, сберегшей девичью честь. Обряд проходил в доме жениха после брачной ночи. Устраивая застолье, в честь молодой подслащали водку мёдом, славили невестину родню. Через неделю после свадьбы молодые навещали родителей невесты. Это называлось перезвы.

Греческая свадьба 

Первыми из греческих свадебных обрядов является сватовство. Сваты выбираются из числа родственников или друзей. Главный вопрос при сватовстве — приданое (из чего оно будет состоять — одежда, утварь или другие более серьёзные вещи, такие как недвижимость).

Сами свадебные торжества могут проходить не один день и могут повторяться через некоторое время снова (например, через месяц), и проходят они преимущественно в доме невесты.

Характерная черта одеяния греческой невесты: голову украшают золотыми нитями, а лицо закрывают длинной розовой вуалью.

Важным моментом свадебного обряда считается вступление молодой жены в дом мужа. Каждое место, куда попадает новобрачная (двор, порог, дверной косяк, подножие лестницы, верхняя ступень лестницы) отмечаются особыми действиями её самой и прочих участников церемонии. Например, свекровь встречает её с хлебом и поясом, которые кладёт на порог. Молодая должна перешагнуть через них: если перешагивает правой ногой — это хорошая примета, левой — плохая. Перед входом в дом невеста трижды низко кланяется. Она рисует мёдом или маслом крестики на дверном косяке или на потолке, либо участники процессии вырезают их своими кинжалами.

На большое мероприятие в день венчания все собираются в доме молодого мужа.

Испания 
Испанская свадьба полна красочными обрядами и многовековыми традициями. Венчание проходит в церкви по католическому обряду и является правомочным, как и брак, заключённый в муниципалитете. Обычно женщина не берёт фамилию мужа, отчего дети после рождения получают двойную фамилию родителей.

Перед венчанием молодые должны посетить «школу для женихов и невест» при церкви, где даётся информация о важности семьи в глазах церкви. После окончания школы будущие супруги получают сертификат, дающий право на венчание.

Крымскотатарская свадьба 
Одним из самых торжественных обрядов у крымцев была свадьба, так как придавали и продолжают придавать особо важное значение прочности семьи и стремились утвердить её с помощью устоявшихся традиций. Считалось, что мужчина готов создать семью в возрасте 25 лет. К этому времени он должен был приобрести специальность, позволяющую содержать будущую семью, иметь свою «отдельную дверь» в доме отца и располагать некоторым материальным достатком. Инициатива выбора принадлежала мужчине, но последнее слово было за девушкой и её родителями. Перед получением согласия родители выясняют не пересекаются ли их предки до седьмого колена, причём в горно-лесной части Крыма разрешался выбор невесты из одного селения, а в степной части только из другого. Затем происходили и помолвка с обменом подарков и, наконец никах (венчание), свадьба. Свадьбу обязательно в пятницу играют у невесты без присутствия жениха, а в субботу невесту с приданым в сопровождении родственников перевозят в дом жениха и свадьба продолжается на стороне жениха. После брачной ночи невеста выходила к родителям мужа, целовала им руки и угощала всех привезённым с собой кофе.

Северная Македония

Украинская свадьба 

Современная свадьба на Украине () приравнивается к регистрации брака в ЗАГСе. Если совершается обряд венчания, то он возможен только при наличии свидетельства о регистрации брака из государственных органов. В особенностях проведения свадьбы перемешались языческие, православные, народные и более современные обряды. Также на структуру дня свадьбы наложило свой отпечаток советское прошлое. В последнее время стали популярными свадьбы в украинском стиле. При этом жених и невеста иногда одеваются в этнические свадебные наряды, используют в оформлении свадьбы элементы, придающие национальный колорит (свадебный рушник).

В Азии и на Востоке

Казахская свадьба

Израиль 

Свадьба в Израиле — исключительно религиозный обряд. Свадьбу между евреями проводит раввин (он же выдаёт брачное свидетельство), между мусульманами — мулла, между христианами — священник. Государство только регистрирует (после церемонии) факт выдачи брачного свидетельства. Обязательной такая регистрация не является.

Для евреев необходимым и достаточным условием вступления в брак является дарение невесте женихом кольца и произнесения фразы: «Ты посвящена мне по Закону Моисея». Если при этом присутствовали два свидетеля, такая пара считается мужем и женой. В то же время не обходится без курьёзов: в начале 2000-х годов ученик старших классов одной из израильских школ формально выполнил обряд бракосочетания со своей приятельницей — подарил ей кольцо в присутствии свидетелей; в результате, после разрыва отношений эта пара была вынуждена разводиться.

Еврейским мужчинам из рода Коэнов (Коганов, Кагановичей и т. д.) запрещено вступать в брак с разведённой женщиной, с вдовой или с женщиной, принявшей гиюр. Также существует запрет на брак с женщиной, рождённой от запретного для её отца брака или с женщиной, имеющей запрещённые связи вне брака.

Смешанные браки в Израиле в данный момент не регистрируются. Также не регистрируются нерелигиозные браки. Представителям различных религиозных верований или атеистам, желающим вступить в брак, приходится выезжать за рубеж либо фактически (ехать за границу) либо формально (в одном из иностранных посольств). Израиль признаёт браки, заключённые за границей.

С государственной точки зрения, если мужчина с женщиной живут несколько лет вместе и ведут общее хозяйство, то они считаются мужем и женой со всеми вытекающими из этого имущественными правами и обязанностями на основании закона о незарегистрированных партнёрствах.

С 1994 года Израиль распространил закон о незарегистрированных партнёрствах на однополые браки, а в 2006 году Верховный суд Израиля обязал правительство признать заключённые за границей однополые браки.

Индия 
Церемония обычно полностью или хотя бы частично проходит на санскрите, языке индийских священных писаний. Свадебные празднования могут длиться до нескольких дней и очень отличаются в зависимости от региона, деноминации и касты. В день свадьбы жених и невеста надевают на шею друг другу ритуальный венок. Большинство гостей присутствуют только на этой части церемонии, и затем — после трапезы и общения — удаляются. Религиозная часть свадьбы начинается через несколько часов в присутствии близких друзей и родственников. Брамин (индуистский священник) зажигает священный огонь Агни, который призывается высшим свидетелем заключения брака. Священник читает мантры, затем жених и невеста семь раз обходят вокруг священного огня, взявшись за руки. После того как жених надевает на шею невесты золотую подвеску и ставит символический знак (синдур) на её лбу, невеста считается его женой и частью его семьи, и связанной с кровными родственниками.

Галерея

Отражение в культуре

В музыке 
Широкое распространение в качестве музыкального сопровождения свадебной церемонии получил «Свадебный марш», написанный Феликсом Мендельсоном для пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Ещё один знаменитый пример из классики — свадебный хор «Благ наш Господь…» из оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», обычно исполняемый без слов, в инструментальном переложении. Последний чаще используется на свадьбах в Европе и Америке, в то время как марш Мендельсона более популярен в славянских государствах.

В песнях 
 Торжественные
 Тапио Раутаваара — «Häävalssi» (Свадебный вальс)

 Весёлые
 «Свадьба», (исп. Муслим Магомаев)
 «Hurmalan Häät» из к/ф «Маленький трактир на плоту» (1952), исп. ансамбль Kipparikvartetti

 Грустные
 «У церкви стояла карета» (испол. Золотое кольцо, Жанна Бичевская)
 Viikate — «Mintun ja Vernerin häävalssi»
 «Чужая Свадьба» (испол. Андрей Державин)
 «Воротечка» (испол. Иван Купала)

 Ироничные

 «Свадьба», исполняет группа «Сектор газа», альбом «Восставший из ада».

В кино 
 Свадьба (список фильмов с одноимённым названием)
 1950 — Свадьба с приданым (СССР)
 1967 — Свадьба в Малиновке (СССР)
 1994 — Четыре свадьбы и одни похороны (Британия)
 2002 — Моя большая греческая свадьба (США)
 2003 — Американский пирог: Свадьба (США)
 2004 — Моя большая армянская свадьба (Россия)
 2005 — Если свекровь — монстр (США)
 2007 — Чак и Ларри: Пожарная свадьба (США)
 2007 — 27 свадеб (США)
 2008 — Суперневестка — показаны некоторые особенности узбекской свадьбы
 2009 — Война невест (США)
 2011 — Меланхолия (Дания, Швеция, Франция, ФРГ)
 2011 — Cвадьба по обмену (Россия)
 2012 — Репортаж со свадьбы (Испания)
 2013 — Горько! (Россия)
 2018 — Счастья! Здоровья! (Россия)

Свадебные приметы, суеверия и предрассудки 
В дореволюционные времена среди простых людей был распространён обычай в виде приглашения на свадьбу военного человека очень высокого чина («свадебного генерала»; см., например, пьесу А. П. Чехова «Свадьба»)

Часто такие приметы привязывают к определённому времени года, например, жениться в мае — всю жизнь маяться.

Наиболее распространённые из них:
 Високосный год — неудачный брак.
 Потерялось обручальное кольцо — потеряется и супруг.
 Брак, заключённый после полудня, — более удачный.
 На свадьбу необходимо приглашать нечётное число гостей — это к счастью.
 Падение обручального кольца из рук — к несчастью.

В Китае число 8 считается счастливым. Регистрация брака на дату 08.08.2008 г. многими планировалась очень давно.

См. также 

 Годовщины свадьбы
 Брачный контракт
 Бокал невесты
 Свадебное платье
 Брачный обыск

Примечания

Литература 
 Зорин Н. В. Русский свадебный ритуал. — М.: «Наука», 2001. — 248 с.
 Терещенко А. В. Быт русского народа: Ч. 2 : Свадьбы. — 1848. — 619 с.
 Олег Ивик. История свадеб. — : Текст, 2009.
 
 
 
 
 

 
Семья
Обычаи
Культурные мероприятия